Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Hong Kong Tennis Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o pátý ročník turnaje, ovšem premiérový po obnovení v sezóně 2014, když naposledy předtím se událost konala v roce 1993.

Deblovou soutěž vyhrála třetí nasazená česká dvojice Karolína a Kristýna Plíškovy, když ve finále zdolaly rakousko-australský pár Patricia Mayrová-Achleitnerová a Arina Rodionovová. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad výsledkem 6–2, 2–6, rozhodl o vítězkách až supertiebrak nejtěsnějším dvoubodovým poměrem míčů [12–10]. Dvojčata si připsala třetí společný titul na okruhu WTA Tour. Karolína pak čtvrtou a Kristýna Plíšková třetí deblovou trofej.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (semifinále)
  Andreja Klepačová /  Monica Niculescuová (1. kolo)
 ' Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (vítězky)
  Janette Husárová /  Čeng Saj-saj (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hong Kong Open
Tenis v Číně v roce 2014
WTA Tour 2014